Actor - об'єктно-орієнтована мова програмування, створена Чарльзом Даффом 1988 року. Ця мова програмування створена лише для Windows 2.1 та Windows 3.0. В ній використовується напівпросторовий збирач сміття Бейкера. Мінусом та водночас плюсом архітектури є тісний зв'язок з архітектурою Windows. Таким чином, підтримка будь-якої іншої операційної системи стає майже неможливою.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Actor_(programming_language)